Bansari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bansari, Bulu, by, Jawa Tengah, 
 Bansari, Bansari, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar